Скорохо́д — тот, кто очень быстро ходит, кто быстр на ходу (в беге, в спортивных состязаниях и т. п.).

Среди исторических деятелей выделяется скороход Палладий (), о котором пишет Сократ Схоластик в своей книге «Церковная история». Скороход Палладий, жил и служил при императоре Феодосии. По поручению василевса Палладий с такой быстротой ездил на лошадях, что отправляясь из Константинополя за три дня достигал границ, разделявших царства римское и персидское. Своим быстрым передвижением скороход Палладий вызывал удивление как императора, так и шахиншаха.

Фамилии 
От этого слова произошли русские фамилии Скороход и Скороходов. Известные представители фамилии Скороход:
 Скороход, Анатолий Владимирович (1930—2011) — советский математик, автор ряда монографий и учебников по теории вероятностей и математической статистике.
 Скороход, Анна Константиновна (род. 1990) — украинский правозащитник, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва.
 Скороход, Антон Филиппович (1891—1971) — советский военачальник.
 Скороход, Валерий Владимирович (1934—2017) — советский учёный в области материаловедения и порошковой металлургии.
 Роза Скороход (исполнительница роли — Фаина Раневская) и Лазарь Скороход (исп. Аркадий Кисляков) — персонажи фильма «Мечта» (1941).

Топоним 
 Скороход — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Скороход — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Другое 
 «Скороход» — обувное предприятие, одно из старейших в Санкт-Петербурге.
 Скороход — название одной из должностей низших придворных служителей в Российской империи.
 «Скороход» — советский игровой автомат.

См. также 
 Сапоги-скороходы
 Мук-скороход (мультфильм)

Примечания